Edig ist der Name von

 Horst Edig (* 1935), deutscher Politiker
 Thomas Edig (* 1961), deutscher Manager